

Aeronautica 
 Douglas DC-4 – aereo di linea della Douglas Aircraft Company

Informatica 
 DC4 – Device Control 4, carattere di controllo

Altro 
 DC4 – mixtape di Meek Mill del 2016